El término Gecko puede referirse a:

 Gecko, el nombre de los lagartos que pertenecen al infraorden Gekkota.
 Gecko, el nombre de los lagartos que pertenecen a la familia Gekkonidae.
 Gecko, un motor de los programas de la fundación Mozilla.
 Gecko Moria, personaje del anime y manga One Piece.